Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2005 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herrendoppel. Gespielt wurde vom 3. bis zum 6. November auf dem Campus der Ohio State University in Columbus. Als Sieger ging das amerikanisch-britische Duo aus Scott Green und Ross Wilson vom Gastgeber Ohio State hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptfeld auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf itatennis.com (englisch, pdf)

College-Tennis-Saison 2005/06
Tennisturnier 2005
Tennisturnier in Columbus (Ohio)
2005 Herrendoppel
Herrentennisturnier